Șitoaia se poate referi la:
Șitoaia, Dolj
Șitoaia, Gorj